Гвинея принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Гвинея была представлена в олимпийском турнире по футболу. Одержав в трёх матчах одну победу, сборная Гвинеи заняла последнее место в своей группе.

Футбол 

Спортсменов — 15

Состав команды

Групповой этап

Положение команд

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Состав команды

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
1960-е годы в Гвинее